Stone megye (Arkansas)
Stone megye (Mississippi)
Stone megye (Missouri)